Beulah Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beulah Heights (Georgia), im Fulton County
 Beulah Heights (Illinois), im Saline County
 Beulah Heights (Kalifornien), im Alameda County
 Beulah Heights (Kentucky), im McCreary County